Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011 – zawody lekkoatletyczne podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży odbyły się na Hüseyin Avni Aker Stadyumu w Trabzonie od 25 do 29 lipca. W imprezie startowali zawodnicy z roczników 1994 i 1995.

Wydarzeniem zawodów było ustanowienie wynikiem 84,41 nieoficjalnego rekordu świata juniorów młodszych w rzucie młotem o wadze 5 kilogramów przez Węgra Bence Pásztora.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Turcji
Olimpijski festiwal młodzieży Europy